Саути — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саути, Реджиналд (1835—1899) — английский врач и изобретатель канюли Саути.
 Саути, Роберт (1774—1843) — английский поэт-романтик, представитель «озёрной школы».